Cselényi László (1938) szlovákiai magyar költő
 Cselényi László (1951) rendező